Non response bezeichnet:

in der empirischen Sozialforschung den Antwortausfall.
in der Medizin und Pharmakologie das „Nichtansprechen“ eines Probanden oder Patienten auf ein bestimmtes Medikament oder Verfahren, siehe Non-Responder.